Joplin, családnév
 Josh Joplin Group, amerikai popzenekar

Joplin nevű helységek az Amerikai Egyesült Államokban:
Joplin, település Missouriban
Joplin, település Montanában
Joplin be nem jegyzett gazdálkodó közösség Texasban
Joplin szellemváros Virginiában
Joplin be nem jegyzett közösség Nyugat-Virginiában